Le championnat de Suède de football 1982 est la  de ce championnat.

Classement 

|}



Tour des champions

Quarts-de-finale

Match aller

Match retour

Demi-finale

Match aller

Match retour

Finale

Barrages de relégation

Match aller

Match retour

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
Sport en Suède en 1982